Třískolupy ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Třískolupy, Ortsteil von Přimda, Okres Tachov, siehe Třískolupy pod Přimdou
Třískolupy, erloschenes Dorf auf den Fluren von Výškov, Okres Louny